La Lietuvos Krepšinio Lyga 2020-21 es la edición número 28 de la Lietuvos Krepšinio Lyga, la primera división del baloncesto profesional de Lituania. La temporada regular comenzó el 18 de septiembre de 2020.

Equipos

Diez equipos obtuvieron la licencia para participar en la temporada 2020–21 de la LKL.

Clasificación

Playoffs

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial

Temporadas de la Lietuvos Krepšinio Lyga
Baloncesto en 2020
Baloncesto en 2021
Lituania en 2020
Lituania en 2021
Baloncesto en Lituania